Drayton (Cherwell), een plaats in het Engels graafschap Oxfordshire
 Drayton (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Drayton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Drayton (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Drayton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Drayton (Vale of White Horse), een plaats in het Engels graafschap Oxfordshire